Финальный турнир 2-го чемпионата Европы по футболу среди девушек до 18 лет прошёл с 3 по 7 августа 1999 года в Швеции. В турнире принимали участие спортсменки, родившиеся после 1 января 1981 года. Победу одержала сборная Швеции.

Квалификация

Групповой этап 

Победитель определялся по результату личной встречи.

Ссылки 
 УЕФА
 RSSSF

1999 год в женском футболе
Чемпионаты Европы по футболу среди девушек до 19 лет
Чемпионаты Европы в Швеции
Спорт в Швеции в 1999 году
Август 1999 года
Футбол
Международные соревнования по футболу в Швеции